August Reichensperger (1808–1895) – niemiecki polityk z Koblencji
 August Reichensperger (1878–1962) – niemiecki entomolog

Zobacz też